Тьма:

 Тьма — темнота, отсутствие света.
 Тьма — река в Тверской области, левый приток Волги.
 Тьма — число в старинном русском счёте, равное десяти тысячам в малом счёте либо миллиону (тьма великая).
 Тьма — безличный, неперсонифицированный антагонист многих эпических литературных произведений.

 Фильмы
 «Тьма» («Во тьме»; ) — кинофильм, 1979, США, режиссёры — Джон Кардос и Тоуб Хупер.
 «Тьма» («Во тьме»; ) — кинофильм, 1993, Канада, режиссёр — Крейг Прайс.
 «Тьма» () — кинофильм, 2002; США, Испания; режиссёр — Жауме Балагеро.
 «Тьма» («Последняя надежда»; ) — кинофильм, 2005, Индия, режиссёр — Санджай Лила Бхансали.
 «Тьма» — кинофильм, 1992, Россия, режиссёр — Игорь Масленников.
 «Тьма» — кинофильм, 2018, Австрия, режиссёр — Джастин Ланж.

 Телесериалы
 «Тьма» () — немецкий телесериал режиссёра Барана бо Одара, выходивший на сервисе Netflix с 2017 по 2020 год.

См. также